Фонд FIRTASH Foundation — приватна благодійна організація, заснована подружжям Ладою та Дмитром Фірташ у 2008 році. Головна мета Фонду — довгострокова та системна підтримка освіти і культури в Україні, підвищення творчого та інтелектуального потенціалу української молоді.

Історія становлення фонду 
2008 — Стартувала програма Україністики в Кембриджському Університеті.

2010 — Стартувала українська стипендіальна програма в Кембриджському університеті, яка надала можливість безкоштовного навчання в одному з найкращих університетів світу.

2011 — Дмитро Фірташ надав підтримку в будівництві студентського містечка Українського католицького університету у Львові.
 Група компаній Дмитра Фірташа надала підтримку талановитим школярам , що досягли значних успіхів у вивченні хімії.
 Дмитро Фірташ підтримав проведення II Міжнародного поетичного фестивалю «MERIDIAN CZERNOWITZ»
 Дмитро Фірташ надав благодійну допомогу при будівництві Свято-Троїцького Собору Свято-Вознесенського чоловічого монастиря.
 В кінці року стартувала програма «Збережи свої місто» , в рамках якої містоутворюючі та великі підприємства беруть участь у соціальних проектах в містах, в яких вони розташовані.
 Була надана фінансова допомога Чернівецькому художньому музею на реставраційні роботи.
 Дмитро Фірташ передав платіжний сертифікат на 500 000 гривень на модернізацію Чернівецького обласного українського музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської.

2012 — Group DF виділила кошти на проведення Всеукраїнської шкільної олімпіади з хімії.
 За підтримки Дмитра Фірташа пройшов III Міжнародний поетичний фестиваль «MERIDIAN CZERNOWITZ».
 Дмитро та Лада Фірташ прийняли рішення про створення сімейного благодійного фонду, який систематизує благодійну діяльність Дмитра Фірташа. Оперативне керівництво фондом взяла на себе дружина бізнесмена Лада Фірташ.

Пріоритетні напрямки фонду 
• підтримка талановитої, цілеспрямованої української молоді, що має активну життєву позицією;• сприяння вивченню української мови, історії та культури України в Західній Європі;• Підтримка української культури, збереження та відродження національної, культурної і духовної спадщини;

Проекти фонду в області освіти 
• Українська стипендіальна програма, що надає можливість українській молоді безкоштовно навчатися в одному з найкращих університетів світу;
• Програма україністики в Кембриджському університеті, яка надає можливість вивчати українську мову, історію, культуру, літературу і кінематограф іноземним студентам у Кембриджському університеті.

Поточні заходи фонду в області культури 
• Реставрація об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО — Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
• Спонсорська підтримка та організація різдвяного ярмарку та ковзанки у м. Чернівці;
• Спонсорська підтримка фестивалю Маланка-фест у м. Чернівці.

Дні України у Великій Британії 
Флагманським проектом Групи компанії Дмитра Фірташа Group DF у співпраці з благодійним фондом Firtash Foundation у напрямі культурної дипломатії стали «Дні України у
Великій Британії». Культурний фестиваль відбувся у Лондоні з 17 по 19 жовтня 2013 р. і став першою масштабною
міжнародною подією, яка відкрила європейцям сучасну Україну. Протягом трьох
днів провідні українські художники, артисти, музиканти, дизайнери і народні
майстри демонстрували колорит України та багатство сучасної української
культури. 

За оцінками експертів, загалом усі заходи, що відбулися в рамках “Днів України”, побачили близько 110-120 тисяч мешканців і гостей Лондона.

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Сторінка на Фейсбук

Джерела 

Благодійні фонди України
Дмитро Фірташ